Treu est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Abdias Treu (1597-1669), mathématicien et professeur allemand
  (1974-), joueur américain de football américain
 , réalisateur de film américain
 Catharina Treu (1743-1811), peintre allemande
  (1843-1921), archéologue classique allemand
  (1928-1991), philologue allemand
  (1971-), joueur de rugby sud-africain
 Tiziano Treu (1939-), homme politique et universitaire italien

Voir aussi 
 Le Treu, un sommet de France dans la chaîne des Aravis.
 

Homonymie de patronyme